Toponímia:
 Gouy (Aisne), municipi al departament de l'Aisne (regió dels Alts de França)
 Gouy (Sena Marítim), municipi al departament del Sena Marítim (regió de Normandia, França)
 Gouy-en-Artois, municipi al departament del Pas de Calais (Alts de França)
 Gouy-sous-Bellonne, municipi al departament del Pas de Calais (Alts de França)
 Gouy-les-Groseillers, municipi al departament de l'Oise (Alts de França)
 Gouy-Saint-André, municipi al departament del Pas de Calais (Alts de França)
 Gouy-Servins, municipi al departament del Pas de Calais (Alts de França)
 Gouy-en-Ternois, municipi al departament del Pas de Calais (Alts de França)
 Miscel·lània: Balança de Gouy, dispositiu que serveix per mesurar la susceptibilitat magnètica d'una mostra